1979 - ano
1979 (canção) - da banda norte-americana Smashing Pumpkins
NGC 1979

1979